

Вахш — річка у Киргизстані та Таджикистані, права притока Амудар'ї
 Вахш — селище, Вахський район, Хатлонська область